Taivoan puede hacer referencia a uno de los siguientes conceptos: 

 El idioma taivoan.
 El pueblo taivoan.